Анатолий Васильевич Гилёв () — русский советский художник-график, карикатурист, член Союза журналистов СССР (1959) и Союза художников России (1967).

Биография 
Анатолий Васильевич Гилёв родился 14 апреля 1931 года в селе Заложном Заложинского сельсовета Марайского района Уральской области, ныне деревня входит в  Курганской области. Его мать умерла, когда Анатолию было два года, отец не вернулся с фронта, до войны работал в курганской районной газете. Поэтому Анатолий с младшим братом попали в детский дом.

В 1948 году окончил Курганское железнодорожное училище.

После окончания железнодорожного училища работал художником в обществе «Трудовые резервы».

После службы в Советской Армии год проработал в художником-декоратором в Курганском драмтеатре.

В 1954—1955 посещал студию изобразительного искусства (рук. С. Э. Блажевич) при Дворце культуры ЧТЗ.

В 1955—1956 работал художником Челябинского театра драмы.

В 1956—1964 — , сотрудник газеты «Комсомолец» (ныне «Команда»).

В 1961 году окончил философский факультет университета марксизма-ленинизма в Челябинске.

В 1964—1970, 1980—1982 — художественный редактор Южно-Уральского книжного издательства.

В 1970—1973 — главный художник мастерских Художественного фонда Союза художников СССР.

В 1960—90-е гг. работал в творческих группах графики, карикатуры, эстампа, художественного оформления книги в подмосковных домах творчества Союза художников России.

Анатолий Васильевич Гилёв умер 1 октября 2019 года в городе Челябинске Челябинской области. Похоронен 4 октября 2019 года  Рощинского сельского поселения Сосновского района Челябинской области.

Творчество 
Основные направления творчества: графика, книжные иллюстрации, карикатура, плакат. Работы художника, написанные до 1962 года погибли.

Автор иллюстраций и художественного оформления свыше 120 книг, изданных в Москве, Свердловске (Екатеринбурге) и Челябинске, в числе которых:
 Р. Киплинг, «Сказки» (Челябинск, 1982),
 А. Толстой, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Челябинск, 1983),
 Д. Харрис, «Сказки дядюшки Римуса» (Москва, 1991),
 А. Линдгрен, «Три повести о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше» (Челябинск, 1992),
 Э. Распе, «Приключения барона Мюнхгаузена» (Москва, 1992),
 П. Ершов, «Конек-Горбунок» (Москва, 2001)
 Л. Куликов, «Белочка-умелочка»
 «Организм защищается»
 «Агенты биологической защиты» и др.

Автор около 60 плакатов, изданных в Челябинске и Москве, серий автолитографий «Память России» (1980—нач. 90-х гг.) и «Литературные герои» (1992).

Работал над «Историей Челябинской области в картинках для детей».

Выставки 
Организатор и участник выставок сатиры и юмора в Челябинске (последняя в 2001).

Участник свыше 70 международных выставок в странах Европы, Америки, Азии (в Австралии, Аргентине, Болгарии, Бразилии, Бельгии, Иране, Испании, Ирландии, Италии, Канаде, Кубе, Польше, США, Турции, Франции, Югославии, Японии…); дипломант многих из них, в том числе:
 «Сатира в борьбе за мир» (Москва, 1983),
 Биеннале в Италии (1987-89);

Персональные выставки:
 В Новосибирском Академгородке (совместно с Р. И. Габриеляном, 1963),
 В Выставочном зале Союза художников в Челябинске (1981),
 В Златоусте (1981),
 Передвижная по Челябинской области (1981-82),
 «Ребята и зверята» в Челябинске (2000),
 В школе-интернате № 13 (2001).
 Выставка детской книжной графики «Художник — детям» в Выставочном зале Союза художников, Челябинск (вернисаж 1 июня 2012 года).
 «Сказочная азбука» в Кургане (открытие 16 мая 2013).

Награды 
Награждён дипломами ЦК ВЛКСМ, газеты «Правда» и «Комсомольская правда», журнала «Крокодил», Госкомиздата РСФСР.

Призер конкурса, проводимого международным журналом «Witty World» (1994) и др.

Литература 
 Байнов Л. П. Художники Челябинска. Ч., 1979
 Радченко Е. Анатолий Гилев: «Лучше бы её вообще не было — карикатуры…» // ЧР. 1995. 1 апр.
 Челябинская организация Союза художников России, 1936—1991: Справ. / Авт.-сост. О. А. Кудзоев. Ч., 1996;
 Жилякова Т. Кто же Гилева не знает // Урал. курьер (Ч.). 2001. 19 апр.

Примечания 

Выпускники Курганского института железнодорожного транспорта
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Союза журналистов СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-карикатуристы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-карикатуристы России
Плакатисты СССР